Ортольф Фуксбергер ( или Fuchsperger, 1490, Титмонинг — 1541) — немецкий юрист первой половины XVI века, преподаватель латыни, логики и риторики.

Изучал юриспруденцию в университете города Ингольштадт. Затем профессор латыни в Альтэттинге.

В 1525 году издал свою грамматику латинского языка. Об этой работе тепло отзывался Иоганн Авентин.

С 1526 года судья в Мондзе и там же секретарь  аббата. Впоследствии при  Фуксбергер преподавал логику и риторику. В 1528 году выступил в своём сочинении с порицанием анабаптизма.

В 1533 году был издан его учебник логики — первый в мире, написанный на немецком языке. По существующему мнению, целью издания было продемонстрировать, что немецкий язык в принципе может быть пригоден для последовательной аргументации.

Фуксбергер является автором первого немецкого перевода Институций Юстиниана, изданного в 1535 году.

В 1539 году стал синдиком (ответственным за юридические вопросы) города Пассау.

Труды 
 Simplicissima puerulorum legere callentium in octo partes orationis tabularis introductio. Landshut 1525.
 Kurtze schloßrede wider den jrfall der neugerotten Tauffer. Landshut 1528.
 Ain gründlicher klarer anfang der natürlichen und rechten kunst der waren Dialectica. 1533.
 Justinianischer Instituten warhaffte dolmetschung. Augsburg 1535, 1536, Ingolstadt 1541.
 Teutscher Jura regulae. Augsburg 1538.

Примечания 

Переводчики на немецкий язык
Логики Германии
Юристы Германии